Mario Vecchiato (1948) – ex martellista italiano
 Renzo Vecchiato (1955) – ex cestista e dirigente sportivo italiano